The O2 Arena, arena u Londonu
O2 Arena (Prag), arena u Pragu
Mercedes-Benz arena (Berlin), arena u Berlinu prethodno poznata kao O2 World Berlin
Barclaycard arena (Hamburg) arena u Hamburgu prethodno poznata kao O2 World Hamburg
3Arena, arena u Dublinu prethodno poznata kao The O2